Deze lijst omvat de voetbalcoaches die de vrouwen van de Nederlandse club Feyenoord hebben getraind van 2021 tot op heden.

Feyenoord
Feyenoord
Trainers